La Coupe de France 2001-2002 était la  de la coupe de France, et a vu le FC Lorient l'emporter sur le SC Bastia en finale, le 11 mai 2002. 

Ce fut la toute première Coupe de France remportée par les Merlus.

Résultats

Trente-deuxièmes de finale 

Les matchs des trente-deuxièmes de finale se sont joués les 14, 15 et 16 décembre 2001. Les 18 clubs de  firent leur entrée en lice. La grande surprise de ces trente-deuxièmes de finale fut la victoire de l'US Montagnarde, équipe évoluant en division d'honneur, face au SM Caen (équipe de D2) sur le score de 2 buts à 1.

 *  - après prolongation
 **  - aux tirs au but

Seizièmes de finale 

Les matchs des seizièmes de finale se sont joués les 19, 26 et 30 janvier 2002. 

 **  - aux tirs au but

Huitièmes de finale 

Les matchs des huitièmes de finale se sont joués les 9 et 10 février 2002.

 *  - aux tirs au but

Quarts de finale 

Les matchs des quarts de finale se sont joués les 9 et 10 mars 2002.

 *  - aux tirs au but

Demi-finales 

Les matchs des demi-finales se sont joués le 30 mars 2002.

Finale 

La finale s'est tenue au Stade de France à Saint-Denis, le 11 mai 2002. Le FC Lorient, alors relégué en deuxième division, l'a emporté face au SC Bastia grâce à un but de Jean-Claude Darcheville (1-0).

La Marseillaise, traditionnellement exécutée avant la finale, a été sifflée par une grande partie des supporters, entraînant l'ire du président de la République, Jacques Chirac. Le match a finalement eu lieu après les excuses officielles de Claude Simonet, alors président de la Fédération.

Anecdote 
Lors de la finale, une personne (Rémi Gaillard) s'est introduit sur le stade à la fin du match déguisé en joueur de Lorient et a fait le tour du stade avec les joueurs victorieux. Il a soulevé la coupe et serré la main de Jacques Chirac qui l'a félicité ("Vous avez très bien joué"). Et a même signé des autographes.

Notes et références 

 

2002
France M
Saison 2001-2002 de football en France
Football M